Parolin ist der Familienname folgender Personen:

 Aiace Parolin (1920–2016), italienischer Kameramann
 Pietro Parolin (* 1955), italienischer Kurienkardinal, seit 2013 Kardinalstaatssekretär